Samling kan avse:

Samling (ridsport) – inom ridsport och främst dressyrridning konsten att samla en häst
Samling - 30 böcker är en samling - Nicole
Samlingsalbum – låtar som har någon gemensam utmärkande egenskap eller särdrag
Samling (Bo Kaspers orkester) – ett samlingsalbum från 2009 med Bo Kaspers Orkester
Samling (musikgrupp) – svenskt band från Stockholm
Samling (museal) – föremål för museala ändamål

Sammansättningar
 Konstsamling – flera konstverk som har gemensamt ägande
 Boksamling – en samling böcker som kan vara i allmän eller enskild ägo
Novellsamling – en samling av en kort skönlitterär text

Partier
Demokratisk samling för Rwanda – hutugerilla i dåvarande östra Zaire 1995–1996
Folklig ortodox samling– ett högerpopulistiskt, nationalkonservativt och EU-kritiskt politiskt parti i Grekland
Göingepartiet kommunal samling – ett lokalt politiskt parti i Sverige
Kommunal samling – flera mindre partier
Kristen Demokratisk Samling – ett kristdemokratiskt och socialkonservativt politiskt parti i Sverige
Nasjonal Samling –  ett norskt politiskt parti grundat 1933–1945
Obunden samling – ett politiskt parti i landskapet Åland
Samling för kongolesisk demokrati – beväpnad grupp i Kongo-Kinshasa som deltagit i Andra Kongokriget
Samling för Republiken –  ett tidigare franskt höger/mittenparti 1976–2002
Sigtunapartiet Samling för Sigtuna – ett lokalt politiskt parti i Sigtuna kommun
Svensk nationalsocialistisk samling – ett svenskt nazistiskt politiskt parti 1933–1936
Svensk Samling (Helsingborg) – ett lokalt politiskt parti i Helsingborgs kommun som aldrig nådde mandat i kommunfullmäktige
Svensk socialistisk samling– ett svenskt nazistiskt politiskt parti 1933–1950

Se även
Arkiv – ett bestånd av dokument